Roots, série de televisão conhecida em português como Raízes
Roots (álbum do Sepultura)
The Roots of Sepultura - coletânea do Sepultura
Roots (álbum de Gipsy Kings)
R.O.O.T.S.
DJ Roots
Roots Manuva, rapper inglês.

Ver também 
 Root

Desambiguação